ARA La Rioja es el nombre de los siguientes buques de guerra de Argentina:
 ARA La Rioja (1911), destructor de la clase Aventurier requisado por Francia en 1914.
 ARA La Rioja (D-4), destructor de la clase Mendoza de 1929.
La Rioja, ARA